YMN peut faire référence à :
 Dredge (non self propelled, drague non auto-propulsée), un navire de services, selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy,